Канцерофобия (от , «рак» и , «страх»), также карцинофобия, онкофобия — иррациональный страх заболеть злокачественным новообразованием, разновидность навязчивых состояний. Встречается при неврозах: обсессиях, ипохондрическом неврозе, психастении.

Канцерофобия возникает чаще психогенно. После гибели близкого человека от рака или в результате неосторожного слова врача во время осмотра у больного может появиться мысль, что он болен раком. Самые незначительные симптомы любой болезни люди, больные канцерофобией, интерпретируют как развитие у них раковой опухоли, что вызывает у них приступы панического страха, а любое упоминание рака приводит к резкому ухудшению настроения.

Прохождение обследований на наличие злокачественных опухолей, как правило, не облегчают канцерофобию: у больных часто возникает мысль, что врачи не сообщают ему правильного диагноза, так как он обратился к ним слишком поздно, и ему уже нельзя помочь.

Симптомы и проявление фобии 
 Изучение медицинских сайтов с целью самодиагностики, проверки совпадения своих симптомов с проявлениями рака;
 Обсессии и зацикленность на теме злокачественной опухоли, вплоть до кошмарных сновидений;
 Частый мониторинг своего здоровья: проверка веса, состояния мышц, слизистых оболочек, кожи;
 Избегание мест как-либо связанных с раком. Например, отвод взгляда от онкологических кабинетов при походе в поликлинику.

Примечания

Ссылки 
 Канцерофобия  — статья на психиатрическом портале PsyPortal.

Специфические фобии